Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1986/87. godine i pedesetdeveta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postao Partizan iz Beograda, osvojivši svoju jedanaestu šampionsku titulu.

Sezonu je obelezila afera o nameštanju utakmica iz prethodne godine (1985/86.), kada je fudbalski savez kaznio 12 timova koji su sezonu započeli sa minusom od šest bodova. Nakon 34 odigrana kola šampion je postao Vardar, ali nakon što je ustavni sud doneo presudu da se poništava odluka o oduzimanju bodova, titula je dodeljena Partizanu.

Liga 

Najbolji strelac: Radmilo Mihajlović (Željezničar Sarajevo) - 23 gola.

Šampion 
 PARTIZAN (trener: Nenad Bjeković)

Састав тима

Fahrudin Omerović  Miodrag Bajović Isa Sadriju Vladimir Vermezović Srečko Katanec Vlado Čapljić Miloš Đelmaš Goran Stevanović Fadilj Vokri Milko Đurovski Nebojša VučićevićAdmir SmajićBajro Župić Aleksandar ĐorđevićGoran BogdanovićMilinko PantićSlađan ŠćepovićLjubomir RadanovićMiodrag RadovićDarko MilaničDarko Belojević

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1986/87. у југословенском фудбалу